La palabra dividendo puede hacer referencia:

 En economía: dividendo es el derecho económico concedido a los accionistas de una sociedad.
 Dividendo en acciones
 Dividendo pasivo
 En matemáticas: dividendo es uno de los elementos que intervienen en una división.
 En política: dividendo de ciudadanía es una propuesta política basada en el principio de que la naturaleza es propiedad común de todas las personas y no puede privatizarse y apropiarse individualmente.